Копанцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Копанцы — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Копанцы — деревня в Даниловском районе Ярославской области.